Српски национални савез (2012), бивша политичка коалиција у Црној Гори
 Српски народни савез Републике Српске, бивша политичка странка у Републици Српској
 Српски патриотски савез, политичка странка у Србији
 Српски аикидо савез, спортска организација у Србији
Српски народни савез

Види још
 Српска листа (вишезначна одредница)
 Српска слога (вишезначна одредница)